«Request + Line» — песня американской хип-хоп группы Black Eyed Peas при участии Мэйси Грэй. В 2001 году стала синглом к их второму студийному альбому Bridging the Gap, выпущенному в 2000 году.

Список композиций 
CD
(497 479-2; Released: 2001)

 «Request + Line» (альбомная версия) — 3:53
 «Request + Line» (инструментальная версия) — 3:56
 «Request + Line» (will.i.am remix) — 4:22
 «Request + Line» (Track Masters Remix) — 3:51

Чарты

Примечания 

Песни The Black Eyed Peas
Синглы Interscope Records